Световое перо 
 Цифровое перо
 Стилус (компьютеры)